Borommaracha ist der Name folgender thailändischer Könige:

 Borommaracha I. (1307/1308–1388/1389)
 Borommaracha II. (1389–1448)
 Borommaracha III. (1447–1491)
 Borommaracha IV. (1502–1533)